Hunterian Museum, historisch museum in Glasgow, Schotland, VK, onderdeel van Hunterian Museum and Art Gallery,
 Hunterian Museum (Londen), in Engeland, VK, over anatomie en chirurgie.